Muharrem Süleymanoğlu – sollevatore turco
 Naim Süleymanoğlu – sollevatore bulgaro naturalizzato turco
 Nurhan Süleymanoğlu – ex pugile turco